Příčina či příčiny může znamenat:

 to, co způsobilo následek, lat. causa – viz kauzalita

historie
 Příčiny první světové války
 Příčiny druhé světové války

místopis
 Příčina (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník

film
 Rebel bez příčiny – americký film z roku 1955

epizoda televizního seriálu
 Příčina a důsledek – osmnáctá epizoda páté sezóny seriálu Star Trek: Nová generace.

Externí odkazy